Wicehrabiowie Samuel 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1937–1963: Herbert Louis Samuel, 1. wicehrabia Samuel
 1963–1978: Edwin Herbert Samuel, 2. wicehrabia Samuel
 1978–2014: David Herbert Samuel, 3. wicehrabia Samuel
 2014: Dan Judah Samuel, 4. wicehrabia Samuel
 od 2014: Jonathan Herbert Samuel, 5. wicehrabia Samuel

Samuel